Howard Automobile Company steht für:
Howard Automobile Company (Michigan)
Howard Automobile Company (New Jersey)
Howard Automobile Company (New York)